Niemcy:
 Kaiserstuhl – góry

Szwajcaria:
 Kaiserstuhl – miasto w kantonie Argowia, w okręgu Zurzach, w gminie Zurzach

Inne:
 (10947) Kaiserstuhl – planetoida

Zobacz też:
 Kaiserstuhl-Tuniberg
 Nördlicher Kaiserstuhl